Zemmouri steht für:

 Zemmouri (Algerien), eine Stadt in Algerien

Zemmouri ist der Familienname folgender Personen:

 Mahmoud Zemmouri (1946–2017), algerischer Filmregisseur und Schauspieler